ORSTOM ou Orstom : Office de la recherche scientifique et technique outre-mer, organisme aujourd'hui remplacé par l'IRD (Institut de recherche pour le développement).
 Orstom : genre d'araignées ainsi nommé d'après l'ORSTOM.

Sigle de 6 caractères